Warriors de Siquirres es un club de fútbol de la ciudad de Siquirres en la provincia caribeña de Limón. Actualmente juega en la Primera División de LINAFA que es la Tercera División en Costa Rica, según el Sistema de ligas de fútbol de Costa Rica.

Jugadores

Plantilla 2013/2014 

| colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Porteros

|-
| colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Defensas
 
 
 
 
 
 
 
|-
| colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Mediocampistas
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|-
| colspan=7 style="background: #FFFFFF" align=center| Delanteros

  = Lesionado de larga duración
  = Capitán

Referencias 

Equipos de la Tercera División de Costa Rica
Equipos de fútbol fundados en 2009
Equipos de fútbol de la provincia de Limón